Сан Хосе де лос Наранхос има више значења:

 Сан Хосе де лос Наранхос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Наранхос, Хуан Ривера (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику